Pastene, frazione del comune italiano di Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento
 Pastene, località scomparsa della Laguna Veneta, localizzata nei pressi di Albiola